ТЗ — аббревиатура

 Товарный знак
 Техническое задание
 Тракторный завод

См. также 
 Т.з.